|-
| 85301 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85302 - || 1994 VM || 1 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85303 - || || 4 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85304 - || || 3 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85305 - || || 5 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85306 - || || 7 de novembre, 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 85307 - || 1994 WN || 25 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85308 - || || 30 de novembre, 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 85309 - || || 26 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85310 - || || 28 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85311 - || || 28 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85312 - || || 28 de desembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85313 - || || 31 de desembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85314 - || || 7 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85315 - || 1995 BE || 20 de gener, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85316 - || || 28 de gener, 1995 || Kitt Peak || S. M. Larson, C. W. Hergenrother
|-
| 85317 Lehár || || 30 de gener, 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 85318 - || || 21 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85319 - || || 2 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85320 Bertram || || 4 de març, 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 85321 - || || 25 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85322 - || || 6 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85323 - || || 8 d'abril, 1995 || Kitt Peak || T. J. Balonek
|-
| 85324 - || || 25 d'abril, 1995 || Kitt Peak | Spacewatch
|-
| 85325 - || || 22 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85326 - || || 24 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85327 - || || 26 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85328 - || 1995 PA || 1 d'agost, 1995 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 85329 - || 1995 PQ || 2 d'agost, 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 85330 - || 1995 QO || 23 d'agost, 1995 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 85331 - || || 22 d'agost, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85332 - || || 29 de setembre, 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 85333 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85334 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85335 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85336 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85337 - || || 22 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85338 - || || 24 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85339 - || || 24 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85340 - || || 25 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85341 - || || 22 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85342 - || || 29 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85343 - || || 30 de setembre, 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother
|-
| 85344 - || || 26 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85345 - || || 25 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85346 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85347 - || || 23 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85348 - || || 23 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85349 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85350 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85351 - || || 18 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85352 - || || 25 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85353 - || || 20 d'octubre, 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 85354 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85355 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85356 - || || 20 de novembre, 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 85357 - || || 16 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85358 - || || 16 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85359 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85360 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85361 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85362 - || || 20 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85363 - || || 21 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85364 - || || 16 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85365 - || || 18 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85366 - || || 15 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85367 - || || 13 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85368 - || || 14 de febrer, 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 85369 - || || 26 de febrer, 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 85370 - || || 11 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85371 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85372 - || || 13 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85373 - || || 19 de març, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 85374 - || || 22 de març, 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 85375 - || || 11 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85376 - || || 12 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85377 - || || 15 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85378 - || || 15 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85379 - || || 20 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85380 - || 1996 JS || 13 de maig, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 85381 - || || 13 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85382 - || || 8 de juny, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85383 - || 1996 MS || 22 de juny, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 85384 - || 1996 NZ || 14 de juliol, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 85385 - || || 14 de juliol, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85386 - || || 26 de juliol, 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 85387 - || || 8 d'agost, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85388 - || || 11 d'agost, 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 85389 Rosenauer || || 22 d'agost, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 85390 - || || 18 d'agost, 1996 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 85391 - || || 8 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85392 - || || 8 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85393 - || || 13 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85394 - || || 15 de setembre, 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 85395 - || || 20 de setembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85396 - || || 21 de setembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85397 - || || 6 d'octubre, 1996 || King City || R. G. Sandness
|-
| 85398 - || || 5 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85399 - || || 8 d'octubre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 85400 - || || 8 d'octubre, 1996 || Nanyo || S. Otomo
|-
5